, qui signifie « yeux clairs » en anglais, peut faire désigner :

Cinéma 
 , film de  sorti en 1929 ;
 , titre original de Shirley aviatrice, film de  sorti en 1934 mettant en vedette .

Musique

Comédie musicale 
 , comédie musicale présentée à Broadway en 1910 sur la musique de Karl Hoschna

Groupe 
 Bright Eyes, groupe de rock indépendant américain, originaire d'Omaha (Nebraska)

Album 
 , album de Melissa Manchester, sorti en 1974.

Chansons 
 , chanson d' présente sur l'album Fate for Breakfast sorti le , bande son du film La Folle Escapade
 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le 

Homonymie